Österreichische Fußball-Bundesliga 2012/2013 var den 101:a säsongen av österrikiska högstaligan i fotboll. Red Bull Salzburg var inför säsongen regerande mästare men man lyckades inte försvara titeln, istället tog Austria Wien hem mästerskapstiteln.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabeller

Omgång 1–18

Omgång 19–36

Källor
Officiell hemsida 

2012/2013
Fotbollssäsongen 2012/2013
2012 i Österrike
2013 i Österrike